Else Wex ist der Name folgender Personen:
* Else Wex (Frauenrechtlerin) (1884–1961), Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin
 Else Wex-Cleemann (1890–1978), deutsche Malerin